Pison är ett släkte av bin. Pison ingår i familjen grävsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Grävsteklar
Pison